Stourton kan syfta på:

 Stourton (efternamn) – ett engelskt efternamn
 Stourton, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England
 Stourton, Warwickshire – en ort och civil parish i Warwickshire, England
 Stourton, West Yorkshire – en ort i Rothwell, Leeds, West Yorkshire, England
 Stourton, Wiltshire – en ort i Stourton with Gasper, Wiltshire, England

Se även
 Stourton Caundle – flera